Seeligenfeld ist ein deutscher Ortsname:
 Seeligenfeld, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Błogoszewo, Dorf im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Seeligenfeld, historischer Name von Seligenfeld, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen, seit 1945: Dalneje (Kaliningrad, Moskauer Rajon) im Stadtkreis Kaliningrad, Oblast Kaliningrad, Russland